El Comandante Neyo es un personaje de las películas de la Guerra de las Galaxias.

Comandante Neyo era el apodo del soldado clon que sirvió a la General Stass Allie en el planeta Saleucami. Una vez terminada la batalla y las fuerzas separatistas vencidas, se dispuso a hacer patrullajes por el campo de batalla con la General Jedi.

El comandante antes de su batalla en Selucami se enfrentó a las tropas separatistas de corusant

Cuando recibió la orden 66, él mismo retrocedió en su BARC Speeder y disparó a Stass Allie, que había quedado rezagada adelante en su vehículo.

Clones de Star Wars